Sveti Matej je lahko:
 Sveti Matej
 Sveti Matej, Gornja Stubica (Hrvaška)